Apollyon – nome greco dell'angelo Abaddon, citato nel Libro dell'Apocalisse
Apollyon – musicista norvegese
Apollyon – romanzo di Tim LaHaye e Jerry B. Jenkins del 1999, della serie Left Behind